Die División de Honor (Schach) 2010 war die 16. Saison der División de Honor und gleichzeitig die 54. Spanische Mannschaftsmeisterschaft im Schach, sie wurde mit zehn Mannschaften ausgetragen. Meister wurde die Mannschaft von CA Escuela Int. Kasparov-Marcote Mondariz, die sich im Finale gegen den Titelverteidiger CA Linex-Magic Mérida durchsetzte. Aus der Primera División waren Sestao Naturgas Energia XT und CE Barberà aufgestiegen. Während Sestao den Klassenerhalt erreichte, musste Barberà zusammen mit CA Mérida Patrimonio-Ajoblanco, dem SCC Sabadell und UGA Barcelona direkt wieder absteigen.

Zu den Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der División de Honor (Schach) 2010.

Modus 

Die zehn teilnehmenden Mannschaften spielten in der Vorrunde vier Runden im Schweizer System. Die vier Erstplatzierten qualifizierten sich für die Endrunde, während die übrigen Mannschaften das Abstiegs-Play-Off bestritten. Gespielt wurde an sechs Brettern, über die Platzierung entschied zunächst die Zahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage) und danach die Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage). Die Endrunde wurde im K.-o.-System ausgetragen, wobei auch der dritte Platz ausgespielt wurde. Im Abstiegs-Play-Off spielten in der ersten Runde der Siebte der Vorrunde gegen den Zehnten und der Achte gegen den Neunten. Die Sieger spielten in der zweiten Runde gegen den Fünften und Sechsten der Vorrunde. Die Verlierer beider Runden stiegen in die Primera División ab.

Termine und Spielort 

Das Turnier wurde vom 23. bis 28. August in Sestao gespielt.

Vorrunde

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Fortschrittstabelle

Endrunde

Übersicht

Entscheidungen

Halbfinale 

Das Halbfinale sah zwei knappe Entscheidungen.

Finale und Spiel um Platz 3 

Während die Entscheidung im Spiel um Platz 3 knapp ausfiel, setzte sich CA Escuela Int. Kasparov-Marcote Mondariz im Finale klar durch.

Abstiegs-Play-Off

Übersicht

Entscheidungen

1. Runde 

In der 1. Runde fielen klare Entscheidungen, die CE Barberà und UGA Barcelona zum Abstieg verurteilten.

2. Runde 

Die Wettkämpfe der 2. Runde waren deutlich knapper, zwischen Gros XT und CA Mérida Patrimonio-Ajoblanco musste sogar ein Entscheidungswettkampf mit verkürzter Bedenkzeit (Schnellschach) durchgeführt werden.

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse der Vorrunde bei chess-results.com
 Ergebnisse der Endrunde und des Abstiegs-Play-Off bei chess-results.com

Sportveranstaltung in Spanien
División de Honor (Schach)
Schachveranstaltung 2010
Sportsaison 2010